Не́па — село в Катангском районе Иркутской области, административный центр Непского муниципального образования. Стоит на реке Нижней Тунгуске. Основано в 1624 году (впервые упоминается в ясачных отписках.Бахрушин С. В. Ясак в Сибири в XVII в. // Научные труды. Т. III, 4.2, М., 1955.)

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 297 человек, из них 146
мужчин и 151 женщина.

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы Иркутская область, Катангский район 

Населённые пункты Катангского района